Ова́ция (из  «малый триумф»):

 Овация — ритуал чествования полководца-победителя в Древнем Риме, уменьшенная форма триумфа.
 Овация — бурные, восторженные аплодисменты публики.
 «Овация» — российская премия в области зрелищ и популярной музыки.